Morris Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Morris Airport (Ohio)
 Morris Airport (Oklahoma)
 Morris Airport (Pennsylvania)